

Patronyme 
Adjutor Rivard (1868- 1945), avocat, écrivain, juge et linguiste québécois.
Antoine Rivard (1898- 1985), homme politique québécois qui a été ministre sous les gouvernements de Maurice Duplessis, Paul Sauvé et Antonio Barrette.
Bob Rivard (1939-2023), joueur de hockey sur glace canadien.
Dominique-François Rivard (1697- 1778), mathématicien et philosophe lorrain.
Gabrielle Marion-Rivard (?- ), actrice et chanteuse canadienne.
Gilles Rivard (1949 - 1991), auteur, compositeur, interprète et dessinateur québécois.
Jean-François Rivard (?- ), scénariste et réalisateur québécois.
Lucien Rivard (1914- 2002), criminel québécois.
Michel Rivard (1941- ), homme politique québécois.
Michel Rivard (1951- ), chanteur et poète, membre du groupe "Beau dommage".
Pierre Rivard (1905- 1988), architecte français.
Pierre Rivard (1967- ), acteur québécois.
Robert Rivard (1927- 1989), acteur québécois.
Sévère Rivard (1879- 1881), maire de Montréal.
Yvon Rivard (1945- ), professeur, écrivain et scénariste québécois.

Littérature 
 Alice Rivard (dit Aliss Rivard) est le personnage principal du roman Aliss de Patrick Senécal
 Jean Rivard est un roman canadien du  écrit par Antoine Gérin-Lajoie.

Références 

Homonymie de patronyme